Královna Alžběta může být:

Vládnoucí královny 
 Alžběta I. – královna Anglie v letech 1558–1603
 Alžběta II. – královna Spojeného království a dalších 15 nezávislých států (Commonwealth Realm) v letech 1952–2022

Královny-manželky 
 Alžběta Portugalská (1271–1336) – královna Portugalska
 Alžběta z Burgh (1289–1327) – královna Skotska
 Alžběta Bosenská (1340–1387) – královna uherská a polská
 Alžběta Lucemburská (1358–1373) – královna římská a uherská
 Alžběta Habsburská (1436–1505) – královna polská
 Alžběta Woodvillová (1437–1492) – královna Anglie
 Alžběta z Yorku (1466–1503) – královna Anglie
 Alžběta Bavorská (1837–1898) – česká, uherská a chorvatská královna, rakouská císařovna
 Alžběta zu Wied (1843–1916) – královna Rumunska
 Alžběta Gabriela Bavorská (1876–1965) – královna Belgičanů
 Alžběta Rumunská (1894–1956) – královna Řeků
 Elizabeth Bowes-Lyon (1900–2002) – královna Spojeného království

Filmy 
 Královna Alžběta (film, 1912) – film se Sarah Bernhardt
 Královna Alžběta (film, 1998) – film s Cate Blanchett
 Královna Alžběta: Zlatý věk – film z roku 2007, pokračování filmu z roku 1998
 Královna Alžběta (minisérie) – film z roku 2005 s Helen Mirren

Související články 
 Queen Elizabeth